Kaulla steht für:

 Kaulla (Unternehmerfamilie), deutsche Hoffaktoren- und Bankiersfamilie

Kaulla ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Kaulla (1852–1924), deutscher Bankier
 Emilie Kaulla (1833–1912), deutsche Sängerin und Gesangspädagogin
 Guido von Kaulla (1909–1991), deutscher Schauspieler, Buch- und Drehbuchautor 
 Karoline Kaulla (Madame Kaulla; 1739–1809), deutsche Hoffaktorin 
 Rafael Kaulla (um 1750–1810), deutscher Hoffaktor
 Rudolf Kaulla (1872–1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Bankier

Siehe auch:
 Bildnis der Nanette Kaulla, Gemälde von Joseph Karl Stieler (1829)